AGW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Agnew (Australia)
 agw – codice ISO 639-3 della lingua kahua